Exmor это название технологии фирмы Sony, реализованной на некоторых из КМОП фотоматрицах. Она выполняет аналогово/цифровое преобразование сигналов на кристалле и двухступенчатое шумопонижение параллельно на каждом столбце КМОП.

Фирма-производитель поясняет, что матрица Exmor R CMOS обладает большей светочувствительностью благодаря тому, что в ней сетка проводников расположена с тыльной стороны фотоэлементов, а не спереди, как у остальных производителей. Exmor R представлен Sony 11 июня 2008 года и был первой в мире серийной реализацией технологии датчиков с обратной засветкой. Sony утверждает, что Exmor R примерно в два раза чувствительнее, чем нормальный фронтально-освещенный датчик. Эта КМОП-матрица применяется в ряде мобильных телефонов и фотоаппаратов от Sony, а также в Apple’s iPhone (например, 4S и 5), и во многих других устройствах. Датчик, выполненный по технологии обратной засветки, такой как Exmor R, позволяет камере смартфона не только делать более детализированные снимки при том же освещении, что и раньше, но и в целом захватывать изображение при куда меньшем уровне освещения, чем с использованием датчиков предыдущего поколения.

Первоначально Exmor R был ограничен небольшими датчиками для техники потребительского уровня — видеокамер, компактных фотокамер и мобильных телефонов, но 10 июня 2015 года в продаже появились полнокадровые беззеркальные камеры Sony ILCE-7RM2, в которых используется CMOS-матрица Exmor R® с физическим размером в 35,9×24,0 мм и разрешением в 42 эффективных мегапикселя.

Exmor RS является торговой маркой Sony Corp. Данная технология стала дальнейшим развитием линейки Exmor. Первой фотоматрицей из линейки Exmor RS стала ISX014, которая была представлена Sony в октябре 2012 года. В ней применён КМОП — сенсор компактных размеров с высоким разрешением и высокой производительностью. Он отличается поддержкой HDR при съемке видео и наличием белого субпикселя, обеспечивающего повышенную яркость изображения при съёмке в условиях слабой освещенности (схема WRGB, как в дисплеях некоторых смартфонов Sony).

Таблица фотоматриц Exmor

Таблица фотоматриц Exmor R

Таблица фотоматриц Exmor RS

Список модулей визуализации Exmor

См. также 
 Sony BIONZ — Image processor.
 Sony HAD CCD
 Samsung BSI CMOS
 Samsung ISOCELL CMOS
 Nikon EXPEED
 Toshiba CMOS

Примечание 

Фотосенсор
Фототехника
Видеотехника
Цифровая фотография
Технологии кино и видео
Светочувствительные приборы